Метр ():

 -метр, -мер (от ) — окончание сложных названий измерительных приборов: амперметр, ареометр, одометр и тому подобных.
 Метр — единица измерения длины в Международной системе единиц (СИ).
 Метр — способ организации музыкального ритма; в типичном случае (тактовый метр) — рисунок равномерного чередования сильных и слабых долей в такте.
 Метр — определённый ритмический шаблон, характеризующий и фиксирующий стих.
 Метр денудационный — единица времени, необходимого для углубления русла реки на один метр.
 Метр — линейка длиной один метр.
 Метр складной — измерительный инструмент; складная линейка длинной один метр и более. Обычно состоит из нескольких отрезков равной длинны с делениями, последовательно соединённых шарнирами. Конструкция шарниров позволяет фиксировать отрезки в двух положениях: компактно сложенном и развёрнутом в линию, что даёт возможность гибко регулировать длину инструмента, аналогично рулетке.
 Метр портняжный — гибкая (тканевая или пластиковая) лента с делениями: обычно полутораметровая.
 Метр — синонимом мегабайта в компьютерном жаргоне.
 Метр — жаргонный термин, который определяет формат фильмов (короткий метр, длинный метр).

Метр (иначе — мэтр; ):
 Метр — почтительное обращение к мужчине во французском языке.
 Метр — жаргонное сокращение от метрдотеля.

См. также 
 Метрика